BZB steht für:
 Bayerische Zugspitzbahn, Zahnradbahn von Garmisch-Partenkirchen auf die Zugspitze
 Bern-Zollikofen-Bahn, ehemalige Bahngesellschaft in der Schweiz
 Bayerisches Zahnärzteblatt, eine Fachzeitschrift der zahnärztlichen Körperschaften in Bayern
 Bildungszentren des Baugewerbes
 Bazaruto Island Airport (IATA-Code), Flugplatz auf Bazaruto, Mosambik
 Bundeszentralbehörde

BzB steht für:
 Bundesamt für zivilen Bevölkerungsschutz (1957–1973) in Westdeutschland

bzb steht für:
 Andio (ISO-639-3-Code), Saluan-Banggai-Sprache auf Sulawesi

BZB